Coppi es un apellido de origen italiano que puede referirse a:

  Fausto Coppi, ciclista;
  Serse Coppi, ciclista (hermano de Fausto Coppi);
  Paolo De Coppi, científico especialista en embriología.
 Hans Coppi, miembro de la Orquesta Roja, resistencia alemana contra el nazismo.